Aveinte kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Aveinte (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Aveinte (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar